Тупамаро — ряд политических организаций, получивших название в честь лидера индейского восстания Тупака Амару II.

 Тупамарос — леворадикальная организация в Уругвае
 Революционное движение имени Тупака Амару в Перу
 Революционное движение Тупамаро в Венесуэле
 Тупамарос Западного Берлина и Тупамарос Мюнхена в ФРГ